Racine (Québec)
Racine (Casablanca)
Racine (Minnesota)
Racine (Missouri)
Racine (Nyugat-Virginia)
Racine (Ohio)
Racine (Wisconsin)
Racine megye, Wisconsin